

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willy“ beginnt.

Willy 



 Willy, Daniel Heinrich (1786–1861), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Willy, Rudolf (1855–1918), Schweizer Philosoph

Willys 
 Willys, John North (1873–1935), US-amerikanischer Automobilpionier und Staatsmann